Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1993 — 4-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 5 по 14 ноября 1993 года в городе Хиросима (Япония). В турнире приняло участие 9 сборных.

Чемпионами стала в 1-й раз в своей истории сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Индии со счётом 1:0. Бронзовым призёром стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 5:2.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1993

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1993
Спорт в Японии в 1993 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Японии
Ноябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Хиросиме
Чемпионаты Азии в 1993 году
Чемпионаты Азии в Японии